Авока

Ирландия 
 Авока (англ. Avoca, ирл. Abhainn Abhóca) — река в графстве Уиклоу.
 Авока (англ. Avoca; ирл. Abhóca) — деревня в графстве Уиклоу.

Новая Зеландия 
 Авока (Avoca River, Canterbury) — река, Новая Зеландия

США 
 Авока (англ. Avoca, Arkansas) — город в штате Арканзас.
 Авока — город в округе Марри, штат Миннесота